Elisabeth III. bezeichnet folgende Äbtissinnen:

 Elisabeth von Nassau-Hadamar († 1412), Äbtissin von Essen
 Elisabeth von Anhalt (1545–1574), Äbtissin von Gernrode und Frose
 Elisabeth von der Pfalz (1618–1680), Äbtissin von Herford